W6 steht für

 das sowjetische Luftschiff UdSSR-W6 OSSOAWIACHIM
 den klassischen 6-seitigen Spielwürfel
 den Kommunikationssatelliten Eutelsat W6
 das chinesische Elektroauto Weltmeister W6
 die Fluggesellschaft Wizz Air, als IATA-Code
 die sechsmonatige Wehrpflicht in Deutschland

Abkürzung